Der Biberpelz – film del 1928 diretto da Erich Schönfelder
Der Biberpelz – film del 1937 diretto da Jürgen von Alten
Der Biberpelz – film del 1949 diretto da Erich Engel 
Der Biberpelz – film tv del 1955 diretto da Werner Völger
Der Biberpelz – film tv del 1962 diretto da John Olden